Jurkowo ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Jurkowo (Kruklanki), Ort im Powiat Giżycki, bis 1938 Jorkowen, 1938 bis 1945 Jorken, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Jurkowo (Świętajno), Ort im Powiat Olecki
 Woiwodschaft Großpolen:
 Jurkowo (Krzywiń), Ort im Powiat Kósciański, bis 1919 Jurkowo, Kreis Kosten, Posen
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Jurkowo (Topólka), Ort im Powiat Radziejowski

Siehe auch: Jurkowo-Huby, Jurkowo Węgorzewskie, Jurków